В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-4, 4-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
 Відсутня
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (2-ге коло) Олена Лиховцева (2-ге коло)

 Наоко Савамацу (3-тє коло)
 Джиджі Фернандес (2-ге коло)
 Енн Вундерліх (чвертьфінал)
 Деббі Грем (2-ге коло)
 Відсутня
 Анджеліка Гавальдон (1-ше коло)
 Наталія Медведєва (3-тє коло)
 Розалін Нідеффер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Southern California Open